Guale peut désigner :

 Guale, un groupe ethnique amérindien qui vivait le long de la côte de la Géorgie actuelle ;
 Santa Catalina de Guale, une mission espagnole de la Géorgie ;
 Punta Guale, une péninsule du Chili ;
 Isla Guale, une île de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au Chili ;
 Le Guale, un sous-marin de la marine chilienne, lancé en 1915.